Атинското метро (на гръцки: Μετρό Αθήνας) е сред основните видове масов обществен транспорт в Атина, столицата на Гърция. За първи път е пуснато в експлоатация през 1869 г. и електрифицирано през 1904 година.

Атина има 3 метро линии и 1 в строеж:
 Линия 1: Пирея – Кифисия
 Линия 2: Елинико – Антуполи
 Линия 3: Димотико Театро (Общински театър) – Дукисис Плакентиас – Летището
 Линия 4

Линиите

Линия 1: Пирея – Кифисия 
Линия 1 е най-старият от трите метро лъча на Атинското метро, свързващ северния квартал Кифисия и пристанище Пирея. Линията е открита през 1869, като тогава е свързвала Пирея с Атина при станция Тисио. Любопитното е, че по-голямата част от трасето на тази линия е над земята.

Трасето включва станциите:

Предвиждат се разширения на метро лъча от Кифисия до Агиос Стефанос (на север) и от Пирея до Амфиали (на югозапад).

Линия 2: Елинико – Антуполи  
Линия 2 е изцяло подземна линия, открита на 28 януари 2000 година, заедно с Линия 3, като тогава съществува между станциите Сеполия и Синтагма. От края на юли 2013 е вече 16-километрово трасе, свързващо Антуполи и Елинико.

Трасето включва станциите:

По линията предстои разширение от Антуполи до Ано Лусия (на север) и от Елинико до Глифада (на юг).

Линия 3: Общински театър – Летището 
Линия 3 е отворена през 2000 година, като днес действа между Общинския театър в Пирея и Междунарото летище в Атина през площад Синтагма. Метро лъчът е изграден както под земята (от Никея до Дукисис Плакентиас), така и над нея (от Плакентиас до Летището). При откриването си свързва станция Синтагма и станция Етники Амина.

Трасето включва станциите: 

До лятото на 2022 година е планирано цялостното завършване на линията, като в строеж са още 3 станции, а краят на трасето ще бъде до Общинския театър в Пирея.

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Сгради и съоръжения в Атина
метро
Метро в Гърция
Метрополитени